

Мировые рекорды

Рекорды мира для равнинных стадионов 

После того, как в 1968 году в Мехико Боб Бимон установил феноменальный мировой рекорд, прыгнув на 8,90 м, возникло мнение, что выступление на высокогорье даёт спортсмену-прыгуну существенное преимущество. Поэтому неофициально велась таблица мировых рекордов для равнинных стадионов, которая после рекорда 8,35 м Ральфа Бостона в 1965 году выглядела так:

В 1991 году Майк Пауэлл превзошёл рекорд Бимона на равнинном стадионе в Токио, после чего регистрация равнинных рекордов потеряла смысл.

Ссылки 
 Статистика результатов 

Прыжки в длину
Прыжок в длину